AIP – partia na Alasce
 AIP – Aeronautical Information Publication – Zbiór informacji AIP
 AIP – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 AIP – rodzaj napędu okrętów podwodnych
 AIP – ostre śródmiąższowe zapalenie płuc (zespół Hammana-Richa)